Штайниц:

Топоним 
 Штайниц — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Фамилия 
 Штайниц, Вольфганг (1905—1967) — немецкий языковед.
 Штайниц, Эрнст (1871—1928) — немецкий математик.
 Штайниц, Юваль (род. 1958) — израильский политический деятель.

См. также 
 Стейниц